XIC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Xichang (Cina)